Ивасик-Телесик (мультфильм):

 Ивасик-Телесик — советский мультипликационный фильм (1968).
  — советский мультипликационный фильм (1989).